NGAB steht für:
 Flugplatz Abaiang in Kiribati (ICAO-Code)

NG-AB steht für:
 Abia, Bundesstaat von Nigeria (ISO-3166-2-Code)

Abkürzung